Il singolare del torneo di tennis Family Circle Cup 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrice Jelena Janković che ha battuto in finale Dinara Safina, 6–2, 6–2

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 2007